Караарча (Кара-арча), c тюрк. Чёрный можжевельник — топоним:

 Киргизия
 Кара-Арча — село в Манасском районе Таласской области Киргизии

 Узбекистан
 Караарчасай — река в Бостанлыкском районе Ташкентской области, левый приток Акбулака.
 Караарча — река в Паркентском районе Ташкентской области, левый приток Аксакаты.

См. также 
 Караарша — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана.